Vice City может означать:

Игры 
 Grand Theft Auto: Vice City — компьютерная игра в жанре action-adventure от третьего лица, разработанная студией Rockstar North и выпущенная студией Rockstar Games.
 Grand Theft Auto: Vice City Stories — видеоигра из серии Grand Theft Auto в жанре Action с элементами аркадного автосимулятора и свободой передвижения по игровому миру.
 Vice City — вымышленный город в серии компьютерных игр Grand Theft Auto, прототипом которого является Майами.

Песни 
 «Vice City» — песня американского рэпера и певца XXXTentacion. Впервые вышла на SoundCloud 5 марта 2014 года, была посмертно перевыпущена 28 января 2022.
 «» — песня американского рэпера Jay Rock со второго студийного альбома 90059.

См. также 
 Vice